Ordine del Lavoro – decorazione della Cecoslovacchia
Ordine del Lavoro – decorazione della Romania
Ordine del lavoro – decorazione del Vietnam

Ordine al merito del lavoro – decorazione dell'Italia
Ordine al Merito del Lavoro – decorazione della Francia